

Вайтінг — місто, штат Індіана
 Вайтінг — місто, штат Айова
 Вайтінг — місто, штат Канзас
 Вайтінг — місто, штат Мен
 Вайтінг — місто, штат Вермонт
 Вайтінг — селище, штат Вісконсин
 Вайтінг — переписна місцевість, штат Вайомінг